TIQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tinian/West Tinian (isole Marianne Settentrional)